bednarz – rzemieślnik zajmujący się bednarstwem
 Bednarz – potok, dopływ Złotego Potoku
 Bednarz – szczyt w północnej części Wzgórz Lipowych
 Bednarz Cove – niewielka zatoka przy antarktycznym wybrzeżu Budda (nazwa od nazwiska amerykańskiego marynarza, pracownika stacji polarnej Wilkes w 1958, Donalda Francisa Bednarza, 1930–1973)
 Bednarz – polskie (a także niemieckie) nazwisko; osoby o nazwisku „Bednarz”:
 Aleksander Bednarz (1941–2013) – polski aktor
 Aleksandra Bednarz (ur. 1984) – polska aktorka
 Andrzej Bednarz (ur. 1980) – polski piłkarz
 Beata Bednarz (ur. 1965) – polska piosenkarka, muzyk sesyjny
 Bronisław Bednarz (1924–2016) – generał brygady LWP, dr nauk humanistycznych
 Dieter Bednarz (ur. 1956) – niemiecki dziennikarz, autor książek
 Frédéric Bednarz (ur. 1974) – kanadyjski skrzypek
 Halina Bednarz (ur. 1958) – polska aktorka
 Jacek Bednarz (ur. 1967) – polski piłkarz
 Jan Bednarz (ur. 1961) – polski paulin
 Józef Władysław Bednarz (ur. 1879–1939) – polski lekarz psychiatra
 Klaus Bednarz (1942–2015) – niemiecki dziennikarz
 Liane Bednarz (ur. 1974) – niemiecka dziennikarka i publicystka
 Michał Bednarz (ur. 1939) – polski ksiądz katolicki, dr hab. nauk teologicznych, biblista
 Piotr Bednarz
 Piotr Bednarz (1949–2009) – działacz opozycji w PRL
 Piotr Bednarz (ur. 1972) – historyk, profesor UMCS
 Stanisław Bednarz
 Stanisław Bednarz – oficer
 Stanisław Bednarz – bokser
 Stanisław Bednarz – piłkarz
oraz
 Agnieszka Kowalska-Bednarz (ur. 1961) – polska aktorka

Zobacz też 

  w tytułach artykułów
Inne nazwiska utworzone od „bednarza”:
 polskie: Bednarczuk, Bednarczyk, Bednarek, Bednarkiewicz, Bednarski, Bednarzyk
 śląskie: Bednorz (np. Herbert Bednorz)
Nazwiska utworzone od „bednarza” w innych językach:
 inne zachodniosłowiańskie
 czeski „Bednář” (Bednar – wariant zapisu w języku angielskim i niemieckim, np. Jaroslav Bednář, Roman Bednář, Kamil Bednář)
 słowacki „Bednár” (np. Vladimír Bednár)
 Bednařík (Bednarik)
 wschodniosłowiańskie (ruskie) od biał., ukr. бондар (bondar), ros. бондарь (bondar´):
 Bonda (np. Katarzyna Bonda), Bondarczuk, Bondarenko, Bondariew, Bondaruk, Bondarski
 inne: Cooper, Kuiper, Tonnelier

Przypisy

Linki zewnętrzne